Roble carrasqueño puede referirse a:
El nombre común de la planta Quercus coccifera.
El nombre común de la planta Quercus faginea.